Корнеевка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Корнеевка — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Корнеевка — до 2015 г. название села Керней Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

Россия 
 Корнеевка — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Корнеевка — деревня в Стерлибашевском районе Башкортостана.
 Корнеевка — хутор в Репьёвском районе Воронежской области.
 Корнеевка — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Корнеевка — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Корнеевка — деревня в Ермишинском районе Рязанской области.
 Корнеевка — село в Алексеевском районе Самарской области.
 Корнеевка — село в Краснопартизанском районе Саратовской области.
 Корнеевка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России

 Корнеевка — село в Советском районе.
 Корнеевка — исчезнувшее село в Джанкойском районе.

Украина 
 Корнеевка — село в Весёловском районе Запорожской области.
 Корнеевка — село в Барышевском районе Киевской области.
 Корнеевка — село в Любашёвском районе Одесской области, ликвидировано в 2010 году
 Корнеевка — село в Гребёнковском районе Полтавской области.

См. также